Schloßstraße, Schlossstraße oder Schlossstrasse steht für:

 Schloßstraße (Bad Kissingen)
 Schloßstraße (Berlin-Steglitz)
 Schloßstraße (Berlin-Charlottenburg)
 Schloßstraße (Dresden)
 Schloßstraße (Güstrow)
 Schlossstraße (Korschenbroich), siehe Liste der Baudenkmäler in Korschenbroich
 Denkmalensemble „Schloßstraße“ (Saalfeld/Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld/Saale
 Schloßstraße (Schwerin)

 Harburger Schloßstraße

 U-Bahnhof Schloßstraße, Berlin

Siehe auch:
 Burgstraße
 Schlossweg